Forno –  strumento usato per scaldare materiali solidi o liquidi

Geografia 
 Forno Canavese – comune italiano in provincia di Torino
 Forno – frazione del comune italiano di Val di Zoldo
 Forno (Moena) – frazione del comune di Moena in provincia di Trento
 Forno (Massa) – frazione del comune di Massa
 Forno Groscavallo – ex-comune, oggi frazione di Groscavallo nella città metropolitana di Torino
 Forno (Valstrona) – ex-comune, oggi frazione di Valstrona in provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Pagine correlate
Fornace
Fornelletto
Fornello